

Городіште () — село у Дондушенському районі.
 Городіште () — село у Калараському районі.
 Городіште () — село у Резинському районі.
 Городіште () — село у Ришканському районі.